Caballero est un mot espagnol.

Il peut avoir le sens de « chevalier ». Le terme de caballero est également utilisé comme titre de civilité entre hommes (« Monsieur », avec une nuance de respect).

Patronyme

Personnalités réelles 
 Abel Caballero (né en 1946), homme politique espagnol ;
 Agustín Nieto Caballero (1889-1975), pédagogue et écrivain colombien ;
 Andrea López Caballero (ne en 1647), peintre italien de la période baroque ;
 Bernardino Caballero, président du Paraguay de 1880 à 1886, fondateur de l'Association nationale républicaine ;
 Celestino Caballero (né en 1976), boxeur panaméen ;
 César Caballero (né en 1979), joueur espagnol de rugby à XV ;
 Denia Caballero (née en 1990), athlète cubaine ;
 Enrique Caballero Peraza (1959-) personnalité politique, médecin et psychologue mexicain ;
 Ernesto Caballero (né en 1957), dramaturge, metteur en scène et professeur d'art dramatique espagnol ;
 Eugenio Caballero (né en 1970), chef décorateur mexicain ;
 Ever Caballero (né en 1982), footballeur paraguayen ;
 Fabián Caballero (né en 1978), footballeur argentin ;
 , prêtre dominicain ;
  (1952-), acteur colombien ;
 Francis Caballero, ancien professeur de droit pénal à l'Université Paris ;
 Francisco Caballer (né en 1932), joueur espagnol de hockey sur gazon ;
 Francisco Largo Caballero (1869-1946), homme politique et syndicaliste espagnol ;
 Gabriel Caballero (né en 1971), footballeur mexicain ;
 Jean Caballero, footballeur français ;
 Jorge Caballero (né en 1994), footballeur mexicain ;
 José Agustín Caballero (1762-1835), philosophe et théologien cubain ;
 Juan Caballero Lora (né en 1958), joueur et entraîneur péruvien de football ;
  (1644-1707), prêtre mexicain ;
 Luis Caballero (1943-1995), dessinateur, graveur et peintre colombien ;
 Manuel Caballero (né en 1971), matador espagnol ;
 Mauro Caballero (né en 1972), footballeur et entraineur paraguayen ;
  (né en 1982), skieur et marathonien espagnol ;
 Nicolás Caballero, harpiste paraguayen ;
 Óscar Sánchez Caballero (1988-), un coureur cycliste espagnol ;
  (1740-1829/1830), auteur religieux catholique ;
  (né en 1942), maire de la ville américaine d'El Paso (Texas) de 2001 à 2003 ;
 Ricardo J. Caballero (né en 1959) à Punta Arenas au Chili, macroéconomiste chilien ;
 Roxann Caballero (née en 1958), actrice, productrice et réalisatrice américaine ;
 Samuel Caballero, footballeur hondurien ;
 Severo Fernández Alonso Caballero (1849-1925), personnalité politique bolivienne ;
 Steve Caballero (né en 1964), pro-skateur américain ;
 Willy Caballero (né en 1981), footballeur argentin ;
 Yannick Caballero (né en 1983), joueur de rugby à XV français.

Personnage fictif 
 Miguel Caballero Rojo, personnage de Tekken 6.

Pseudonyme 
 Fernán Caballero, pseudonyme de l'écrivaine espagnole Cecilia Francisca Josefa Böhl de Faber adapté du nom d'un village de la province de Ciudad Real ;

Pseudonyme 

 Caballero, un rappeur bruxellois ;

Toponyme 

 Pedro Juan Caballero, une ville paraguayenne ;
  corregimiento du district d'Antón dans la province de Coclé au Panama.

Titre 

 Caballero, un magazine mexicain dans les années 1960 et 1970 ;
 Caballero (titre original : The Gay Defender) est le titre d'un film de Gregory La Cava, sorti en 1927 au cinéma

Autres 
Caballero peut aussi désigner :
 , une version de la Chevrolet El Camino ;
 La Buick Caballero, version break de la Buick Century ;
 Don Caballero, un groupe de math rock ;
  ;
 , une entreprise vestimentaire sud-américaine.
 Caballero Universal est un concours de beauté masculine des pays du monde latino.

Notes et références 

Patronyme hispanique